Paisley South steht für:

 Paisley South (Wahlkreis, Schottland), ein Wahlkreis für das schottische Parlament
 Paisley South (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), ein Wahlkreis für das britische Unterhaus